D15 ou D.XV peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un porte-avions d'escorte britannique, lors de la Seconde Guerre mondiale ;
 LFG Roland D.XV, un avion de chasse allemand ;
 Pfalz D.XV , un avion de chasse allemand ;
 Vasilissa Olga (D15), un destroyer de la Marine de guerre hellénique.

Médecine 
 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
  Route départementale 15, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Sigle de 3 caractères
